PNL steht für:
 PNL (Band), französisches Hip-Hop-Duo
 Partido Nacionalista de Lanzarote, Regionalpartei auf Lanzarote (Spanien)
 Partidul Național Liberal, politische Partei in Rumänien
 Paternosterlager, Lagersystem nach dem Paternosterprinzip
 Perkutane Nephrolithotomie (auch PCNL), minimal-invasive Harnsteinbehandlung
 Flughafen Pantelleria (IATA-Code), italienischer Flughafen

pnl steht für:
 Paléni (ISO-639-3-Code), Niger-Kongo-Sprache in Burkina Faso

Abkürzung